Leke peut désigner :
 des sandales en Côte d'Ivoire
 le leke, une langue bantoue

Toponyme 

 Leke, une ville de Belgique
 le Leke ou Lek, un cours d'eau des Pays-Bas

Patronyme 

 Acha Leke, cofondateur de l'African Leadership Academy (en) (ALA), puis de l'African Leadership Network (en) (ALN).
 Robert Leke ( de Scarsdale ; 1654-1707), homme politique et courtisan anglais.
 Rose Leke, une chercheuse camerounaise.